Onesta ist der Familienname von:

 Claude Onesta (* 1957),  französischer Handballspieler und -trainer
 Gérard Onesta  (* 1960), französischer Politiker, Cousin von Claude Onesta